Георги Трендафилов (Търпов) Киселинчев е български скулптор и каменоделец.

Биография 
Георги Киселинчев е роден в голямото костурско село Косинец в семейството на известния строител Търпо Киселинчев. Брат е на Лазар Киселинчев — войвода на ВМОРО и на Пандо Киселинчев – архитект. Завършва ІІІ клас.

При избухването на Балканската война в 1912 година е доброволец в Македоно-одринското опълчение. Началник е на секцията „Коне“.

Заедно с брат си Лазар Георги Киселинчев участва в създаването на каменните облицовки на катедралата „Свети Александър Невски“, строителството на руската църква „Свети Николай“, Военното книгоиздателство, Американския колеж, Халите, Градската баня, Дюлгерския дом (1910), Синодалната палата.

По време на окупацията на Гърция през Втората световна война в началото на април 1943 година по инициатива на Централния комитет на ВМРО Костурското братство праща делегация в Костурско, в която влизат Спиро Василев, Георги Киселинчев, Тома Бакрачев, Димитър Палчев и Никола Трифонов. При завръщането си в доклад до Борис III делегацията описва тежкото положение на българското население, подложено на терори от въоръжени гръцки формирования и от италианските окупационни власти и моли да се отпуснат на българската паравоенна организация Охрана 1000 пушки, 20 леки и тежки картечници и муниции, за да се въоръжат всички записали се доброволци и настоява България да окаже и политическа подкрепа на въстаниците.

Бележки 

Български скулптори
Български творци от Македония
Родени в Косинец
Македоно-одрински опълченци
Починали в София
Български общественици от Македония
Български имигранти от Македония в София
Георги